Hornvallmosläktet (Glaucium) är ett växtsläkte med omkring 20 arter i familjen vallmoväxter.

Släktet består av ett- till fleråriga örter med gul mjölksaft. Stjälkarna är vanligen upprätta, greniga, kala eller håriga. Bladen är blågröna, parflikiga, stjälkomfattande, de nedre håriga. Blommorna sitter ensamma, stora med två foderblad. Kronbladen är fyra, ofta gula eller röda. Ståndare talrika. Stift med tvådelat märke. Fruktämnet är tvårummigt, smalt. Frukten är en lång och smal, skidlik kapsel. Frön utan oljerikt bihang.

Närstående vallmosläktet (Papaver) som dock har tjocka, korta kapslar och stjärnformiga, skivlika märken.

Släktnamnet Glaucium (gr.) betyder blågrön och syftar på bladens färg.

Kladogram enligt Catalogue of Life

Bildgalleri

Källor

Externa länkar
Den virtuella floran - Vallmor

Vallmoväxter